Prøvetank kan have flere betydninger:

Søfart

Prøvetank (fiskeri) − anvendes til at studere fiskeredskaber, især trawl.
Prøvetank (søfart og offshore) − modelforsøg af skibe, offshore konstruktioner og maritime anlæg